Rotundrela är ett släkte av spindlar. Rotundrela ingår i familjen Zodariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Rotundrela